

Cselekmény 
Néhány idős ember kis időt kaszinóban tölt Nevadában, közben kirabolják őket, ezért visszatérnek Los Angelesbe, és segítségül hívják a Szupercsapatot. A csapat felfedezi, hogy a banditák meg is akarták ölni őket, mert az egykori vezetőjük börtönben van és az öregek tanúskodnának ellene. Szuperék beavatkoznak, és elfogják a banditákat.

Források 
 

A szupercsapat